Natali (ros. Натали), właśc. Natalja Anatoljewna Rudina (, ur. 31 marca 1974 w Dzierżyńsku) – rosyjska piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka, aktorka, osobowość telewizyjna.

Życie prywatne 
Jest córką Anatolija Nikołajewicza Miniajewa i Ludmiły Pawłownej Miniajewej, pracowników kombinatu chemicznego w Dzierżyńsku. Ojciec był zastępcą głównego elektryka, matka – laborantką.

Od 1991 zamężna z Aleksandrem Rudinem. Mają trzech synów, Arsenija (ur. 2001), Anatolija (ur. 2010) i Jewgienija (ur. 2017).

Dyskografia 
 Albumy studyjne
 Superboj (1990; z Pop Galaktika)
 Zwiozdnyj dożd (1991; z Pop Galaktika)
 Rusałoczka (1994)
 Snieżnaja roza (1996)
 Wieter s moria (1998)
 Sczitałoczka (1999)
 Pierwaja lubow (2000)
 Krasawica – nie krasawica (2001) – album z remiksami
 Nie wlublajsia (2002)
 Wsio, czto mnie nado (2004)
 Siemnadciat mgnowienyj lubwi (2009)
 Szacherezada (2014)
 O Boże, kakoj mużczina! (2016) – reedycja albumu Szacherezada
Źródło: .

Wideoklipy

Nagrody i nominacje 

Laureatka telewizyjnego festiwalu muzycznego "Piosenka roku" (Песня года)
 Ветер с моря дул, 1998
 Облака, 1999

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona artystki
 
 
 
 
 «По имени Наташка» — Передача «Пусть говорят», эфир от 03.04.2013 и 14.07.2014 // Сайт Первого канала (www.1tv.ru)
 Пусть говорят. По имени Наташка (03.04.2013) (НАТАЛИ) – YouTube

Urodzeni w 1974
Ludzie urodzeni w Dzierżyńsku (Rosja)
Rosyjskie piosenkarki
Rosyjskie soprany
Rosyjscy kompozytorzy
Rosyjscy tekściarze
Rosyjskie aktorki
Rosyjskie osobowości telewizyjne